Clinton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Clinton County (Illinois)
Clinton County (Indiana)
Clinton County (Iowa)
Clinton County (Kentucky)
Clinton County (Michigan)
Clinton County (Missouri)
Clinton County (New York)
Clinton County (Ohio)
Clinton County (Pennsylvania)